Worlock ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Worlock (1920–1996), englischer Prälat der römisch-katholischen Kirche
 Frederick Worlock (1886–1973), britischer Theater- und Filmschauspieler